

Mabini, municipalité de la province de Batangas
Mabini, municipalité de la province de Bohol
Mabini, municipalité de la province de Pangasinan
Mabini, municipalité de la province de Vallée de Compostela

Voir aussi
 Apolinario Mabini (1864-1903), premier ministre durant la Première République des Philippines